Рід Фудзівара (яп. 藤原氏 — фудзівара сі) — аристократичний рід Японії.
 Фудзівара но Каматарі (; 614 — 669) — японський політичний діяч періоду Асука, яматоський придворний, аристократ.
 Фудзівара но Токіхіра (яп. 藤原時平, 871 — 1 травня 909) — японський аристократ, державний діяч періоду Хей'ан.
 Фудзівара но Сумітомо (; ? — 941) — японський політичний діяч і полководець періоду Хей'ан.
 Фудзівара но Йоріміті (; 992—1074) — японський політичний діяч, аристократ середини періоду Хей'ан.
 Фудзівара но Мітінаґа (; 966—1027) — японський політичний діяч, аристократ середини періоду Хей'ан.
 Фудзівара но Садаїе (; 1162—1241) або Фудзівара Тейка () — японський урядовець, поет і науковець кінця періоду Хей'ан — початку періоду Камакура.
 Фудзівара Сакіко (; 1575 — 11 серпня 1630) — Імператриця Японії.
 Фудзівара Цуґуко (; ? — ?) — дружина Імператора Ґо-Мідзуноо.
 Фудзівара Удзіко (; ? — ?) — дружина Імператора Ґо-Мідзуноо.

 Столиця Фудзівара (, Фудзівара-кьо) — столиця стародавньої японської держави у 694—710 роках

 Муцівські Фудзівара (, Осю-Фудзівара, «Фудзівара з Муцу») — японський самурайський рід емішійського походження, що володів провінціями Муцу і Дева у Північній Японії у 11 — 12 століттях, наприкінці періоду Хей'ан.

Японські прізвища